Грейф — фамилия.

Известные носители 
 Грейф, Авнер (род. 1955) — американский экономист.
 Грейф, Борис де (1930—2011) — колумбийский шахматист, международный мастер (1957).
  (род. 1951) — израильский историк.
 Грейф, Оливье (1950—2000) — французский композитор и пианист.
 Грейф, Стивен (1944—2022) — английский актёр.